112-й гвардейский стрелковый Люблинский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк
(сокр. 112 гв. сп) — воинское формирование РККА и Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне в составе 39-й гвардейской стрелковой Барвенковской ордена Ленина дважды Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии (1942—1965). Дислокация г. Заальфельд (1945—1949), г. Плауэн (1949—1991), ГДР, Германия.

История создания 
Часть сформирована на базе 7-й воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса. Приказом Ставки ВГК от 2 августа 1942 года 5-й парашютно-десантный корпус преобразован в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а входящая в его состав 7-я воздушно-десантная бригада преобразована в 112-й гвардейский стрелковый полк.

Участие в Великой Отечественной войне 
112-й гвардейский стрелковый полк участвовал в Сталинградской битве.
В ночь на 1 октября 1942 года началась переброска 39-й гвардейской дивизии в Сталинград. Начальник штаба 62-й армии генерал-майор Н. И. Крылов писал:

« В ту ночь …. смог переправиться только один полк — 112-й гвардейский. Переправа обошлась без потерь, что было уже редкой удачей.
С командиром 112-го гвардейского подполковником В. А. Лещининым у меня была возможность поговорить …..без особой спешки. Из этого разговора я составил и первоначальное представление о всей дивизии.
39-я гвардейская приходилась родной сестрой 33-й и 35-й дивизиям: её также сформировали из воздушнодесантников. Переброшенная на сталинградское направление из-под Москвы ещё в августе, она сражалась в составе 1-й гвардейской армии на Дону, а затем между Доном и Волгой и была выведена из боёв севернее Сталинграда всего два дня назад. Дивизия дралась там не плохо, за последние недели уничтожила десятки фашистских танков. Но и сама потеряла немало людей — в ротах было по 40-50 штыков. Как затем выяснилось, в трёх её стрелковых полках и артиллерийском насчитывалось вместе с пульбатом и сапёрами 3800 человек.
В ходе боёв дивизия получала обычное маршевое пополнение, и десантники составляли теперь в батальонах и ротах, как выразился Лещинин, „ большую или меньшую, но только прослойку“. Однако, по его же словам, эта прослойка продолжала определять боевые возможности подразделений.
Подполковник был патриотом воздушно-десантных войск и гордился тем, что их питомцы держали марку и в пехоте. Про свой полк он сказал:
— Можно посылать куда угодно. Люди подготовлены воевать не только полком, но и мелкими группами.»

О боях в Сталинграде на заводе «Красный Октябрь» в конце октября 1942 года командир 112 гвардейского стрелкового полка Владимир Андреевич Лещинин рассказывал:

 « - Перед КПП второго и третьего батальонов мы насчитали по сорок - пятьдесят трупов фашистских солдат. Прорывались сюда и танки. Но и с танками справлялись, подрывали их. Отбившись,  комбаты  первым делом принимались выяснять, что стало с передним краем, где он теперь.  А он – там, где и был, все роты выстояли.  »

В октябрьских боях у завода «Красный Октябрь» принимал участие сын полка Миша Протасов. В одном из боёв, когда на позиции 1 стрелкового батальона противником была брошена пехота при поддержке 10 танков, он противотанковой гранатой подбил один танк, а затем, бутылкой с горючей смесью — второй. В этом бою он был тяжело ранен, но был спасён.
В декабре 1942 года в составе полка сражалась 67 отдельная штрафная рота.

 
Освобождение Левобережной и Правобережной Украины, (Харьковская операция, Одесская операция), участие в Изюм-Барвенковской наступательной операции, в Люблин — Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской наступательных операциях — это этапы боевого пути полка.

Мужество и героизм воинов 112-го гвардейского стрелкового полка навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны.

Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 12.08.1942 — 05.02.1943;
 20.03.1943 — 07.06.1944;
 15.06.1944 — 09.05.1945.

Боевой путь 112-й гвардейский стрелковый полк закончил 9 мая 1945 года в Берлине.

Награды и почётные наименования

Отличившиеся воины полка 
За годы Великой Отечественной войны 2 воина полка были удостоены звания Героя Советского Союза, 3 воина стали кавалерами ордена Славы трёх степеней.

Произведено награждений орденами СССР:
 орден Ленина — 4
 орден Красного Знамени — 135
 орден Суворова III степени — 3
 орден Кутузова III степени — 1
 орден Богдана Хмельницкого III степени — 18
 орден Александра Невского — 35
 орден Отечественной войны I степени — 86
 орден Отечественной войны II степени — 262
 орден Красной Звезды — 423
 орден Славы I степени — 3
 орден Славы II степени- 75
 орден Славы III степени — 528
 медаль За отвагу — 1168
 медаль За боевые заслуги — 290

Тысячи офицеров, сержантов и солдат награждены медалями "За оборону Сталинграда","За взятие Берлина", «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Герои Советского Союза 

Материал составлен на основе: « Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах» — М.: Воениздат, 1987 и данных сайтов: «Подвиг народа»[https://www.webcitation.org/69VwzgQq2?url=http://www.podvignaroda.mil.ru/%5d и «Герои страны»

Полные кавалеры Ордена Славы 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.11.1943 года Орденом Славы награждались солдаты, сержанты, старшины, совершившие в боях за Советскую Родину боевые подвиги и показавшие примеры храбрости, мужества и бесстрашия. Последовательное награждение от III до I степени (по примеру Ордена Святого Георгия — Георгиевского креста).

См. Список полных кавалеров ордена Славы
Материал составлен на основе: « Кавалеры ордена Славы трёх степеней. Краткий биографический словарь» — М.: Военное издательство,2000 и данных сайтов «Подвиг народа», «Герои страны».

Список составлен на основании данных сайта: Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг».

Командиры 

 Легунин, гвардии майор, первый командир бригады (полка) (1942).
 Лещинин Василий Андреевич (август 1942 — февраль 1943), гвардии подполковник.
  Штриголь, Виктор Михайлович, гвардии подполковник, Герой Советского Союза (февраль 1943 — январь 1944).
 Кухаренко, гвардии майор (январь — февраль 1944).
 Заплечный Константин Максимович, гвардии майор (февраль 1944).
 Чернявский Николай Трифонович, гвардии подполковник (1944—1945)
 Галуза, гвардии подполковник (март 1946)
 Фёдоров Олег Андреевич, гвардии подполковник (1984—1986)
 Мациевский Семён Иванович, гвардии полковник (1986—1988)
 Янковский Владимир Александрович (1988—1992)

Полк в послевоенное время 
По окончании Великой Отечественной войны полк, в составе 39-й гвардейской стрелковой дивизии, входит в Группу Советских Оккупационных Войск в Германии (ГСВГ). Место дислокации полка с 1945 года по 1949 год — г. Заальфельд (Тюрингия). В 1949 году сложившаяся обстановка на границе оккупационных зон Германии усложнилась и 112-й гвардейский стрелковый полк был передислоцирован в город Плауэн.

Переименование 
 В 1957 году 112-й гвардейский стрелковый полк был переформирован в 29-й гвардейский мотострелковый полк (вч пп 38868)
 Возможно в 1965 году полк передан в состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8 гвардейской общевойсковой армии, а затем дивизия была передана в состав 1 гвардейской танковой армии.
 В 1968 году полк принимал участи в операции «Дунай» в Чехословакии.

Расформирование 
После объединения Германии в 1990-м году, с подписанием 12 сентября 1990 г. министрами иностранных дел ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании «Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии», пребывание советских войск на территории объединённой Германии — ФРГ стало определяться как временное, а планомерный вывод должен быть осуществлён по 1994 год включительно.

29-й гвардейский мотострелковый полк был выведен одним из первых с территории Германии на территорию Украины, в Одесский военный округ (учебный центр Широкий Лан, г. Николаев) в 1991 году и расформирован в 1992 году.

Боевое знамя, ордена и орденские книжки 29 гвардейского мотострелкового полка находится в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (г. Киев, Украина).

Память 
Мемориальная плита на месте боев полка в августе 1944 года на Шерпенском плацдарме (Республика Молдова).

См. также 

 5-й воздушно-десантный корпус
 7-я воздушно-десантная бригада
 39-я гвардейская мотострелковая дивизия
 28-й гвардейский стрелковый корпус

 8-я гвардейская армия
 20-я гвардейская мотострелковая дивизия
 1-я гвардейская танковая армия
 Группа советских войск в Германии

Литература 
 Ионов В. М. Неприступный бастион.- Волгоград, 1977 ;
 Морозов А. В. 39-я Барвенковская. — М.: Воениздат,1981;
 Чуйков В. И. Сражение века. — М.:Советская Россия,1975;
 Чуйков В. И. Начало пути. — М.: Воениздат, 1959 ;
 Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на Запад.-М.: Советская Россия, 1972;
 Чуйков В. И. Конец третьего рейха. — М.: Советская Россия, 1973 ;
 Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Советская Россия, 1985;
 Н. И. Крылов Сталинградский рубеж. Издание второе. — М.: Воениздат, 1984.
 
 Шеваров Д. Г. «Виноград. Фронтовая элегия в монологах и письмах», Журнал «Дружба Народов», 2010 г., № 5.
 Бурлаков М. П. и др. Советские войска в Германии 1945—1994.-М.: «Молодая гвардия», 1994.
 Ленский А. Г., Цыбин М. М. Советские сухопутные войска в последний год Союза ССР. Справочник.- С.-Пб.: 2001.
 Днепр — река героев: Свидетельства всенародного подвига. / Под общ. Ред. В. Н. Немятого. — Киев: 1988.

Примечания

Ссылки 
 Сайт 29 гвардейского мотострелкового полка
 Сайт 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии
 Исторический формуляр 112 гвардейского стрелкового полка на сайте « Память народа 1941—1945»
 112 гвардейский стрелковый полк на сайте "Память народа"
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Стрелковые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские полки
Советские войска в ГДР
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году